Øygarden kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Øygarden (ö),

Norge 

 Øygardens kommun, Hordaland fylke,